La Superliga Femenina de Voleibol 2021-2022, 53ª edizione della massima serie del campionato spagnolo di pallavolo femminile, si è svolta dal 2 ottobre 2021 al 1º maggio 2022: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club spagnole e la vittoria finale è andata per la prima volta all'.

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto:
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate: le prime sei classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, mentre le ultime due classificate sono retrocesse in Superliga 2.
 Play-off scudetto, disputati con:
 Quarti di finale (a cui non hanno partecipato le prime due classificate, già qualificate alle semifinali) e semifinali, giocate al meglio di due vittorie su tre gare.
 Finale, giocata al meglio di tre vittorie su cinque gare.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultato degli scontri diretti;
Classifica avulsa.

Squadre partecipanti 
Le squadre neopromosse dalla Superliga 2 sono state il  e il , rispettivamente vincitrice e finalista della fase finale del campionato cadetto.
La formazione madrilena, tuttavia, ha rinunciato a partecipare al campionato per problemi finanziari scambiando il proprio diritto sportivo con il .

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata alle semifinali play-off scudetto.
      Qualificata ai play-off scudetto.
      Retrocessa in Superliga 2 Femenina de Voleibol.

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Verdetti

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022